Щетинкино — станция Красноярской железной дороги на 606-ом километре дороги Новокузнецк — Абакан — Тайшет. Находится в посёлке Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Этой станцией заканчивается перегон Джебь — Щетинкино — самый сложный по рельефу участок Красноярской железной дороги. Также, станция является самой высокой на Красноярской железной дороге. Высота над уровнем моря — около 800 метров.

История 
Открыта в 1965 году вместе с окончанием строительства «Трассы мужества» Абакан — Тайшет.
Названа в честь одного из руководителей советского партизанского движения в Енисейской губернии во время гражданской войны Петра Ефимовича Щетинкина.

Дальнее сообщение 
На станции ежедневно останавливается скорый поезд 123/124 Красноярск — Абакан. Время стоянки — 1 минута.

Железнодорожные станции и платформы Красноярского края